Belvedere (italienska, "vacker utsikt") kan syfta på:

 Belvedere (arkitektur) – en byggnadstyp
 Schloss Belvedere – ett slott i Wien, Österrike
 Österreichische Galerie Belvedere – ett konstmuseum i Schloss Belvedere
 Cortile del Belvedere – ett byggnadskomplex och innergård i Vatikanstaten
 Villa Aldobrandini – en byggnad i Frascati, Italien
 Belvedere auf dem Pfingstberg – en byggnad i Potsdam, Tyskland
 Belvedere auf dem Klausberg – en byggnad i Potsdam, Tyskland
 Bristol Belvedere – en stor transporthelikopter
 Plymouth Belvedere – en bilmodell
 Fiat Belvedere – en version av bilmodellen Fiat Topolino

Geografi

Frankrike 

 Belvédère, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Belvédère-Campomoro – Korsika

Italien 

 Belvedere (ort i Italien, Sicilien, Provincia di Siracusa), 
 Belvedere (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, lat 46,05, long 11,11), 
 Belvedere (berg), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Belvedere (bergstopp i Italien, Veneto, lat 46,47, long 11,86), 
 Belvedere (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza, lat 45,69, long 11,77), 
 Belvedere (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Rimini, 
 Belvedere (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Napoli, 
 Belvedere (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza, lat 45,38, long 11,54), 
 Belvedere (ort i Italien, Sicilien, Messina), 
 Belvedere (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza, lat 45,67, long 11,68), 
 Belvedere (ort i Italien, Veneto, Provincia di Belluno), 
 Belvedere di Spinello, kommun, Kalabrien, Provincia di Crotone, 
 Belvedere Langhe, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Belvedere Marittimo, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Belvedere Ostrense, kommun, Marche, Provincia di Ancona, 
 Lizzano in Belvedere, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna,

Kroatien

 Belveder, Rijeka – det italienska namnet för lokalnämndsområdet och stadsdelen Belveder i Rijeka i Kroatien

Storbritannien 

 Belvedere, London, stadsdel,

Svalbard och Jan Mayen 

 Belvedere (bergstopp i Svalbard och Jan Mayen),

USA 

 Belvedere, South Carolina, Aiken County, 
 Belvedere, Kalifornien, Los Angeles County, 
 Belvedere, Kalifornien, Marin County, 
 Belvedere Park, Georgia – en ort (CDP) i DeKalb County

Se även
 Belvederen – flera byggnadsverk i Sverige

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar
Robotskapade USAförgreningar